Wimpasing ist der Ortsname von

 Wimpasing (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wimpasing (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Wimpasing (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wimpasing (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Wimpasing (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wimpasing (Eichstätt), Ortsteil der Stadt Eichstätt, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Wimpasing (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wimpasing (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wimpasing (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Wimpasing (Lohkirchen), Ortsteil der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wimpasing (Münsing), Ortsteil der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wimpasing (Ottenhofen), Ortsteil der Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Bayern
 Wimpasing (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Wimpasing (Straubing), Ortsteil der kreisfreien Stadt Straubing, Bayern
 Wimpasing (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimpasing (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimpasing (Vachendorf), Ortsteil der Gemeinde Vachendorf, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Wimpassing
 Windpassing